Зде́нек Зе́ман (; ) — чешский футбольный тренер. Имеет паспорт гражданина Италии.

Земану посвящена песня исполнителя Антонелло Вендитти «Сознание Земана» () и две книги под авторством Манльо Канконьи и Стефано Марсильи — «Мистер» () и «Земан. Последний мятежник» (). В 1995 году вышла книга Николы Берардино и Пино Аутунно — «Земан», посвящённая личной жизни Зденека. А в 2009 году фильм «Земанландия» режиссёра Джузеппе Сансонны.

Биография 
Зденек Земан родился 12 мая 1947 года в Праге, его отец, Карел, был врачом, оказывавшим первую помощь, а мать, Кветуше Вычпалкова, — домохозяйкой. По материнской линии он приходится племянником Честмиру Выцпалеку, известному игроку и тренеру «Ювентуса», который любил маленького Зденека и привил ему страсть к футболу.

В 1968 году Земан с сестрой Ермилой с помощью дяди переехал в Палермо, спасаясь от Пражской весны, там он получил в 1975 году итальянское гражданство и женился на Кьяре Перриконе, которая родила Земану двух детей — Карела (также ставшего затем футбольным тренером) и Андреа, а также получил диплом ISEF Палермо по спортивной медицине, набрав максимальное количество голосов.
Иногда я чувствую себя в большей степени итальянцем, нежели мои футболисты.

Тренерская карьера 
Земан начал тренерскую карьеру в любительских клубах «Чинизи», «Бачигалупо», «Карини», «Мизильмери» и «Эзакальса». В 1979 году он получил, при посредничестве дяди, временное разрешение на тренерскую работу и начал тренировать молодёжь клуба «Палермо», затем он прошёл на Сицилии тренерские курсы и возглавил клуб Серии С2 «Ликата», уже через год вышедший в Серию В, забив на 30 мячей больше чем ближайший преследователь. Потом возглавил «Фоджу» (Серия С1) и «Парму» (Серия В). С «Пармой» в межсезонье он победил сам «Реал Мадрид» со счётом 2:1, а в Кубке Италии выбил из розыгрыша сам «Милан», но после серии неудачных игр и конфликта с руководством клуба был вынужден вернуться на Сицилию, где возглавил «Мессину», в которой при Земане во взрослой команде дебютировал молодой Сальваторе Скиллачи, который стал лучшим бомбардиром второго итальянского дивизиона с 23 мячами.

В 1989 году Земан вновь приглашается в «Фоджу» президентом клуба Паскуале Казилло. Начав с командой в Серии В, он выходит с ней в высший итальянский дивизион, после чего клуб назвали «Фоджа деи Мираколи» (Чудесная «Фоджа»). Команда Земана сразу стала твёрдым середняком Серии А, а нападение клуба, составленное из Франческо Байано, Джузеппе Синьори и Роберто Рамбауди, было самым грозным среди клубов-неграндов первенства Италии. Перед сезоном 1992/93 Земан, переговорив с руководством клуба, решил полностью обновить команду, создав костяк «Фоджи» из малоизвестных игроков Серий С1 и С2. Клуб, составленный из неизвестных игроков, занял в чемпионате 11-е место, а самым большим достижением того сезона стала победа над «Ювентусом» 2:1. В том же сезоне появился термин «Земаниана», обозначавший бесшабашный атакующий футбол, в который играли молодые футболисты «Фоджи». В «Фодже» Земан и впервые попробовал схему 4-3-3, которой он впоследствии придерживался во всех клубах, в которых работал.

В 1994 году, в котором «Фоджа» заняла 9-е место, Земана начали звать клубы Италии, были и предложения из-за рубежа, в частности от мадридского «Реала», но всё же Земан решил возглавить клуб, который амбициозный президент клуба Серджо Краньотти видел одним из грандов Серии А, — «Лацио». С клубом Земан проработал почти 3 сезона, в которых клуб занял второе и 3-е место в чемпионате, открыл миру талант Алессандро Несты, вышел в полуфинал Кубка Италии и четвертьфинал Кубка УЕФА, но сезон 1996/97 у «Лацио» не задался, и 27 января 1997 года Земан был уволен. После увольнения ему сразу поступило несколько предложений, среди которых была и каталонская «Барселона», но Земан принял предложение от президента «Ромы» Франко Сенси. Команда в те годы не блистала, в предыдущем первенстве она заняла только 12-е место, лишь за 4 тура до финиша чемпионата обеспечив себе сохранение «прописки» в Серии А. Но с приходом Земана всё изменилось: в первом же сезоне с Земаном клуб занял 4-е место в первенстве, а через год был 5-м, что было признано неудачей, после чего Земан был уволен. В этот период Земану удалось окончательно раскрыть талант молодого Франческо Тотти, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата. Также в то время Зденек обвинял клуб «Ювентус» в применении допинга.

Закончилась тренировка. Дождь, слякоть. Вошли в раздевалку, сняли форму. Появился с сигаретой флегматичный Земан. И тут Канделя, связав две мокрые гетры, со всей силы швырнул их в лицо тренеру! Но ещё больше меня поразила реакция Земана — он поднял с пола сигарету, вновь её раскурил и спокойно вышел из раздевалки. Я в шоке к Тетрадзе: «Здесь что, так принято?» Омари засмеялся: «Привыкай!» А вокруг — общий хохот, музыка… И потом — никаких санкций.

В 1999 году Земан возглавил клуб «Фенербахче», но уже через 3 месяца был уволен, одержав за этот период лишь одну победу. Затем возглавлял клуб «Наполи», который вывел в Серию А. Но в высшем итальянском дивизионе клуб из 8-ми матчей выиграл лишь один, и Земан вновь был уволен. Затем руководил «Салернитаной», с которой занял 6-е место в Серии В, с «Авеллино», с которой вылетел в Серию С1.

В сезоне 2004/05 Земан возглавлял клуб Серии А «Лечче», с которым занял 10-е место. Клуб демонстрировал яркую и сверхатакующую игру, забив 66 мячей (лишь чемпион — «Ювентус», забил на один гол больше) и пропустив 73 (худший показатель в Серии А), а также открыл итальянскому футболу двух восточноевропейских форвардов — Мирко Вучинича и Валерия Божинова. По окончании сезона контракт с Земаном продлён не был, хотя тиффози «Лечче» настаивали на возобновлении. 5 марта 2006 года Земан возглавил клуб Серии В «Брешиа», заменив Роландо Марана, уволенного после победы 3:0, при этом клуб занимал 5-е место, а при Земане «Брешиа» завершила сезон лишь на 10-й строчке в турнирной таблице. 21 июня 2006 года Земан вновь стал тренером «Лечче», однако клуб, купивший по просьбе Земана нескольких игроков, уверенно начав чемпионат, вскоре попал в полосу кризиса, во время которой команда проиграла несколько матчей, и 24 декабря 2006 года Земан был уволен, после 10 поражений в 18-ти играх за полгода.

17 июня 2008 года Земан возглавил сербский клуб «Црвена Звезда», с которым проиграл в финале Кубка Интертото, а в чемпионате в 3-х турах набрал лишь одно очко, и уже 7 сентября был уволен.

20 июля 2010 года Земан был назначен главным тренером «Фоджи». 23 мая 2011 года он покинул пост главного тренера команды: «С „Фоджей“ мне не удалось занять первое место, а именно такую цель я ставил перед собой. Я не уверен, что мне удастся добиться её и в следующем сезоне, а потому я ухожу».

25 июня 2011 года назначен главным тренером «Пескары».

30 мая 2012 года Земан сообщил, что возглавит «Рому», эту же информацию подтвердил на следующий день генеральный директор римского клуба Франко Бальдини. Позже он сказал: «Это мой последний шанс проявить себя в топ-клубе, ведь я уже немолод». 4 июня Земан подписал контракт с «Ромой» сроком до 30 июня 2014 года. 2 февраля 2013 года, через день после домашнего поражения от «Кальяри» (2:4), был уволен с должности.

14 июня 2015 года был назначен главным тренером швейцарского клуба «Лугано». 4 июня 2016 года принял решение не продлевать отношения с «Лугано».

17 февраля 2017 года назначен главным тренером «Пескары»</small>. 19 февраля 2017 года, в первом матче после возвращения Земана, замыкающая турнирную таблицу «Пескара» в 25-м туре Серии A 2016/17 на своём поле крупно обыграла «Дженоа» 5:0, после чего в тот же день гости провели тренерскую рокировку (вместо Ивана Юрича генуэзцев возглавил Андреа Мандорлини).

26 июня 2021 года в 4-й раз в карьере возглавил «Фоджу». Контракт был подписан до конца сезона 2021/22.

Обвинения в допинге 

25 июля 1998 года Земан заявил в интервью: «Победы в чемпионате стали достигаться не только на поле. Пора освободить игру от влияния фармакологии», в частности обвинил Алессандро Дель Пьеро и Джанлуку Виалли. Полемика вылилась в прессу, 10 августа «Ювентус» обвинил Земана в клевете, а главный тренер клуба Марчелло Липпи требовал для Земана 5 лет тюрьмы. 19 сентября было объявлено, что допинг-тесты игроков похищены из лаборатории. Несколько игроков, в частности Паоло Негро, сообщил, что сам Земан, в пору работы тренером «Лацио», заставлял игроков принимать креатин. После этого было начато расследование публичного туринского министерства Раффаеле Гуариньелло, который выдвинул обвинения против руководителя «Ювентуса» Антонио Джираудо и медработника Рикардо Агриколы. Но сам Земан пострадал, судьи перестали ставить пенальти в пользу «Ромы», и даже подсуживали её соперникам, позже Земан был уволен.

Процесс завершился в марте 2007 года приговором кассационного суда, который подтвердила оправдательный приговор, оглашённый после апелляции Джираудо и Агриколы, мотивировав тем, что суд первой инстанции не учёл дополнительные обстоятельства, вместе с тем Верховный суд заявил, что было бы целесообразно провести новое судебное разбирательство, касающееся исключительно наркомафии, однако из-за срока давности новое судебное разбирательство, по итальянским законам, было невозможно инициировать. Кроме этого, в 2005 году международный арбитражный спортивный суд Лозанны оправдал «Ювентус», в связи с тем, что лекарства, принимаемые игроками «Юве», в те годы находились в списке разрешённых лекарств.

Тактика Земана 
Земан — один из самых больших приверженцев схемы 4-3-3 в итальянском футболе. Сам специалист определял эту схему как «геометрия», основанная на атакующей игре, жёстком силовом воздействии на поле, зонной защите, умении делать искусственные офсайды и постоянном прессинге по всему полю. Его методы работы, особенно что касается тренировок команд, также стали очень известны.

Достижения 
 Командные
 Победитель Серии C2 (1): 1984/85
 Победитель Серии B (2): 1990/91, 2011/12

 Личные
 Обладатель премии «Серебряная скамья»: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Потерянный футбольный архипелаг Zemanlandia
 Статья на tkachev.org
 Чешский «медик» Зденек Земан
 

Футбольные тренеры Чехословакии
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Ликата»
Тренеры ФК «Фоджа»
Тренеры ФК «Парма»
Тренеры ФК «Мессина»
Тренеры ФК «Римини»
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Салернитана»
Тренеры ФК «Авеллино 1912»
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Црвена звезда»
Тренеры ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Кальяри»
Тренеры ФК «Лугано»